Hütte bezeichnet:
 Hütte, einfaches Gebäude
 Schutzhütte, Berghütte im Gebirge
 Hüttenwerk, industrielle Anlage
 Bauhütte, Werkstattverband des Kathedralenbaus
 Poop, Decksaufbau am Heck eines Schiffes
 Akademischer Verein Hütte (Berlin), Verein in Berlin
 Hütte – Des Ingenieurs Taschenbuch, Nachschlagewerk für Ingenieure
 Eisenhüttenstadt, umgangssprachlich als Kurzform des Stadtnamens
 Königin Marienhütte in Cainsdorf bei Zwickau als Kurzform
 Hütte Bohrtechnik, Gesellschaft in Olpe

Hütte ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Hütte (Hattert), Ortsteil der Ortsgemeinde Hattert, Rheinland-Pfalz
 Hütte (Marienheide), Ortschaft der Gemeinde Marienheide, Nordrhein-Westfalen
 Hütte (Schalksmühle), Ortsteil der Gemeinde Schalksmühle, Nordrhein-Westfalen
 Hütte (Solingen), Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Hütte, Ortsteil der Ortschaft Wommelshausen, Hessen
 Hütte, früherer deutscher Name der Gemeinde La Heutte, Schweiz
 Hütte, Wohnplatz in der Gemeinde Lipka, Polen; siehe Huta (Lipka)

Hütte ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Hütte (* 1951), deutscher Fotograf
 Rüdiger Hütte (* 1959), deutscher Jurist und CDU-Politiker

Die Hütte bezeichnet:
 Die Hütte, Roman von William P. Young, 2007

Siehe auch: